Combat avec l'ange est un roman de Jean Giraudoux publié en  
 Combat avec l'ange est un film belge de Marian Handwerker réalisé en 2008